Охо́тское море ( Охоцукукай, ) — море Тихого океана, отделяется от него полуостровом Камчатка, Курильскими островами и островом Хоккайдо. От соседнего Японского моря Тихого океана отделено островом Сахалин. Омывает берега России и Японии. Прежнее название — Камчатское море. Объём воды — 1316 тыс. км³.

Бо́льшая часть акватории Охотского моря вне территориального моря России и Японии относится к исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России, за исключением небольшой части, прилегающей к острову Хоккайдо и относящейся к ИЭЗ Японии, а также узкого анклава в центральной части моря, который находится на расстоянии более чем в 200 морских миль от всех берегов. Указанный анклав, полностью окружённый ИЭЗ Российской Федерации, по заявке России и последующему решению Комиссии ООН по границам континентального шельфа от 14 марта 2014 года отнесён к континентальному шельфу России, благодаря чему РФ имеет исключительные права на ресурсы недр и морского дна в этой части (но не на покрывающие воды и воздушное пространство над ними); в СМИ иногда встречаются ошибочные заявления, что Охотское море полностью является внутренними водами России.

Характеристики 
Площадь — 1603 тыс. км². Средняя глубина — 821 м, максимальная глубина — 3916 м. Западная часть моря расположена над пологим продолжением континента и имеет малую глубину. В центре моря расположены впадины Дерюгина и ТИНРО. В восточной части расположена Курильская котловина, в которой глубина максимальна. С октября по май — июнь северная часть моря покрыта льдом. Юго-восточная часть практически не замерзает. Побережье на севере сильно изрезано, на северо-востоке Охотского моря расположен самый крупный его залив — залив Шелихова. Из более мелких заливов северной части наиболее известны Ейринейская губа и заливы Шельтинга, Забияка, Бабушкина, Кекурный. На востоке береговая линия полуострова Камчатка практически лишена заливов. На западе береговая линия сильно изрезана, образуя Сахалинский залив и Шантарское море. На юге крупнейшими являются заливы Анива и Терпения, Одесский залив на острове Итуруп. Впадают реки Амур, Охота, Кухтуй. Река Амур приносит около 370 млрд кубометров воды в год, что составляет 65 % стока всех впадающих в море рек.

Гидроним 
Охотское море названо по имени реки Охота, которое в свою очередь происходит от  — «река». Ранее называлось Ламским морем (от  — «море»), а также Камчатским морем.

Правовой режим 
Акваторию Охотского моря составляют внутренние воды, территориальное море и исключительная экономическая зона двух прибрежных государств — России и Японии. По своему международно-правовому статусу Охотское море ближе всего к полузамкнутому морю (ст. 122 Конвенции ООН по морскому праву), поскольку окружено двумя или более государствами и главным образом состоит из территориального моря и исключительной экономической зоны двух государств, но таковым не является, поскольку соединено с остальной частью мирового океана не единственным узким проходом, а рядом проходов. В центральной части моря на расстоянии 200 морских миль от исходных линий в районе с координатами 50°42′ с. ш. — 55°42′ с. ш. и 148°30′в. д. — 150°44′ в. д. имеется вытянутый в меридиональном направлении участок, в англоязычной литературе традиционно именуемый , который не входит в исключительную экономическую зону и является открытым морем вне юрисдикции России; в частности, любая страна мира имеет здесь право осуществлять лов рыбы и вести иную разрешённую конвенцией ООН по морскому праву деятельность, исключая деятельность на шельфе. Поскольку этот регион является важным элементом для воспроизводства популяции некоторых видов промысловых рыб, правительства некоторых стран прямо запрещают своим судам вести промысел на этом участке моря.

13—14 ноября 2013 г. подкомиссия, созданная в рамках Комиссии ООН по границам континентального шельфа, согласилась с доводами российской делегации в рамках рассмотрения заявки РФ о признании дна упомянутого выше участка открытого моря продолжением российского континентального шельфа. 15 марта 2014 г. 33 сессия Комиссии в 2014 году приняла положительное решение по российской заявке, впервые поданной в 2001 году, и поданной в новой редакции в начале 2013 г., и центральная часть Охотского моря за пределами исключительной экономической зоны РФ была признана континентальным шельфом России. Следовательно, в центральной части другим государствам запрещена добыча «сидячих» биологических ресурсов (например, краба, моллюсков) и разработка недр. На ловлю иных биоресурсов, например, рыбы, ограничения континентального шельфа не распространяются. Рассмотрение заявки по существу стало возможным благодаря позиции Японии, которая официальной нотой от 23 мая 2013 г. подтвердила согласие на рассмотрение Комиссией сути заявки безотносительно решения вопроса Курильских островов.

Температурный режим и солёность 
В холодное время года более половины поверхности моря в течение 6-7 месяцев покрыто льдом. Зимой температура воды у поверхности моря составляет от −1,8 до 2,0 °C, летом температура повышается до 10-18 °C.

Ниже поверхностного слоя, на глубинах около 50—150 метров находится промежуточный холодный слой воды, температура которого не изменяется в течение года и составляет около −1,7 °C.

Поступающие в море через Курильские проливы воды Тихого океана формируют глубинные водные массы с температурой 2,5—2,7 °C (у самого дна — 1,5—1,8 °C). В прибрежных районах со значительным речным стоком вода имеет температуру зимой около 0 °C, летом — 8—15 °C.

Солёность поверхностных морских вод — 32,8—33,8 ‰. Солёность промежуточного слоя — 34,5‰. Глубинные воды имеют солёность 34,3—34,4 ‰. Прибрежные воды имеют солёность менее 30 ‰.

Флора и фауна 

Число видов рыбы в Охотском море большое, её всегда было в изрядном количестве, из-за чего море стало важным промышленным объектом. В наибольшем количестве в Охотском море водятся сельдевые, лосось, минтай и навага. Среди остальных ценных морепродуктов можно также выделить камчатского краба — они достигают огромных размеров и являются деликатесом для человека. Здесь обитают морские ежи, морские звёзды, креветки и крабы, мидии, медузы, кораллы. Камчатский краб — один из самых больших представителей ракообразных в дальневосточных водах. Как и во многих северных водах, в Охотском море можно встретить несколько видов китов, в том числе и редких финвалов, а также самых больших млекопитающих на планете — синих китов. Обитают в водах моря белуха, тюлень и нерпа. Мир птиц разнообразен и многочисленный. На островах Охотского моря гнездуются большими колониями чайки, бакланы, чистики, кайры, ипатка, буревестники, гуси и др. Растительность моря: бурые и зелёные водоросли, красные водоросли, ламинария, местами встречаются обильные заросли морской травы — зостеры.

Хозяйственное использование 
Рыболовство (лососёвые, сельдь, минтай, навага и др.), морепродукты (камчатский краб). Добыча углеводородного сырья на шельфе Сахалина. Главные порты: на материке — Магадан, Охотск (портпункт); на острове Сахалин — Корсаков, на Курильских островах — Северо-Курильск.
Море расположено на Охотской субплите, являющейся частью Евразийской плиты. Кора под большей частью Охотского моря континентального типа.

Происшествие в декабре 2010 — январе 2011 годов 

С 30 декабря 2010 года по 31 января 2011 года в Охотском море проводилась спасательная операция — в ледовый плен попали 15 судов, на которых находились около 700 человек.

Операция была широкомасштабной — по оценке замминистра транспорта Виктора Олерского и главы Росрыболовства Андрея Крайнего — спасательные операции с таким размахом не проводились в России в течение 40 лет, она получила широкое освещение в СМИ.
Она проводилась силами ледокольной флотилии: ледоколы «Адмирал Макаров» и «Красин», в качестве вспомогательных судов работали ледокол «Магадан» и танкер «Виктория».
Координационный штаб спасательной операции находился в Южно-Сахалинске, работы велись под руководством заместителя министра транспорта РФ Виктора Олерского.

Большая часть судов выбралась самостоятельно, ледоколы вызволяли четыре судна: траулер «Мыс Елизаветы», научно-исследовательское судно «Профессор Кизеветтер» (первая половина января, «Адмирал Макаров»), рефрижератор «Берег Надежды» и плавбазу «Содружество».
Первым помощь была оказана сейнеру «Мыс Елизаветы», капитан которого повёл своё судно после введения запрета на заход в этот район, в результате «Мыс Елизаветы» вмёрз в лёд в зоне Сахалинского залива.
Вторым освобождённым судном стал «Профессор Кизеветтер», капитан которого по результатам расследования был лишён диплома на полгода.

В районе 14 января ледоколы собрали вместе оставшиеся суда, терпящие бедствие, после этого ледоколы осуществляли проводку обоих судов каравана на сцепке.

После обрыва «усов» «Содружества» было принято решение сначала проводить через тяжёлые льды рефрижератор.

Проводка была приостановлена в районе 20 января из-за погодных условий, но 24 января удалось вывести рефрижератор «Берег Надежды» на чистую воду.

25 января после бункеровки «Адмирал Макаров» вернулся для проводки плавбазы.

26 января снова произошёл обрыв буксировочных «усов», пришлось потерять время на доставку новых вертолётом.

31 января плавбаза «Содружество» также была выведена из ледового плена, операция завершилась в 11:00 по Владивостокскому времени.

Стоимость операции составила сумму в пределах 150—250 миллионов рублей, на неё было израсходовано 6600 тонн дизельного топлива.

В культуре 
 Двухсерийный австралийский документальный фильм «Дикое море России» (, 2018) посвящён Охотскому морю.

Примечания

Литература 
 Шамраев Ю. И., Шишкина Л. А. Океанология. Л.: Гидрометеоиздат, 1980.
 
 Охотское море: энциклопедия / авт. и сост. И. С. Зонн и А. Г. Костяной; под ред. А. Н. Косарева. — М.: Междунар. отношения, 2009. — 253, [1] с.: ил., карты, портр. — Библиогр.: с. 251—252. — 1000 экз.
 

 
Моря России
Моря Тихого океана
Моря Японии